Урса (рум. Ursa) — село у повіті Олт в Румунії.
 1838 Урса — астероїд.